Манче́стер () может относиться к географическим названиям, названиям спортивных команд, аэропортам и т. д.

Топоним 
 Манчестер — город на северо-западе Англии.
 Манчестер — округ Ямайки.
 Манчестер — главный аэропорт Манчестера, Англия.

 Большой Манчестер — церемониальное и метропольное графство на западе Англии.
 Манчестер-Сити — аэропорт авиации общего назначения в Большом Манчестере, Англия.
 Манчестер-Бостон — аэропорт в США.

В США 
В честь английского города названы некоторые населённые пункты:
 Манчестер (Вермонт)
 Манчестер (Коннектикут)
 Манчестер (Массачусетс), он же Манчестер-бай-зе-си (англ.)
 Манчестер (Мэн)
 Манчестер — город штата Нью-Гэмпшир в США.
 Манчестер (Теннесси)
 Манчестер — тауншип в округе Йорк, Пенсильвания.
 Манчестер — тауншип в округе Уэйн, Пенсильвания.
  — город в штате Миссури.

Фамилия 
 Манчестер, Мелисса (род. 1951) — американская певица, композитор.
 Манчестер, Ричард Норман (род. 1942) — австралийский учёный, член Академии наук Австралии.
 Манчестер, Уильям (1922—2004) — американский историк, биограф.

Спорт 
 «Манчестер Юнайтед» — английский футбольный клуб.
 «Манчестер Юнайтед» — английский женский футбольный клуб.
 «Манчестер Сити» — английский футбольный клуб.
 «Манчестер Сити» — английский женский футбольный клуб.
 «Юнайтед оф Манчестер» — английский футбольный клуб.
 «Манчестер Феникс» — английский хоккейный клуб.
 «Сити оф Манчестер» — стадион в английском городе Манчестер.

Корабли и самолёты 
 Avro Manchester — британский двухмоторный бомбардировщик.
 HMS Manchester — британский лёгкий крейсер типа «Таун».

Другое 
 Манчестерский Марк I — из первых полностью электронных компьютеров.
 Манчестер — самосинхронизирующийся двоичный код.
 Судоходный канал Манчестера
 Манчестер-терьер — порода собак.
 Manchester, название одного из вариантов процессора Athlon 64 X2.

См. также 
 Манчестер Сити (значения)
 Манчестер Юнайтед (значения)